Ометепек има више значења:

 Општина Ометепек (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Ометепек (Ометепек, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику